Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 1995 (met de officiële naam St. Petersburg Open 1995) werd van 13 tot en met 19 maart 1995 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Sint-Petersburg
1995